Bläsius ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Bläsius (* 1952), deutscher Mediziner, Facharzt für Orthopädie und Hochschullehrer
 Rolf Bläsius, deutscher Basketballspieler